ПС-2:
 ПС-2 — вариант планёра УПАР.
 ПС-2 — танковая пушка конструкции П. Сячинтова.